Abdelwahab Meddeb, écrivain, franco-tunisien.
 Hamdi Meddeb, homme d'affaires tunisien.
 Hind Meddeb, journaliste française.
 Rached Meddeb, footballeur tunisien.
 Ridha Meddeb, footballeur tunisien. 
Patronyme tunisien